Cody McLeod (né le  à Binscarth dans la province de Manitoba au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche.

Carrière de joueur 
McLeod a joué son hockey junior dans la Ligue de hockey de l'Ouest avec les Winter Hawks de Portland, il y joua quatre saisons. À la fin de la saison 2004-2005, il rejoint le Frostbite de l'Adirondack de la United Hockey League pour y terminer la saison. Par la suite, il partagea son temps entre la Ligue américaine de hockey et l'ECHL.

En 2007-2008, il débuta la saison avec les Monsters du lac Érié avant d'être rappelé par l'Avalanche du Colorado au milieu du mois de décembre. Il marqua son premier but dans la Ligue nationale de hockey le  contre Dominik Hašek.

En 2013, McLeod est l'assistant capitaine de l'Avalanche du Colorado.

Le 13 janvier 2017, il est échangé aux Predators de Nashville en retour de l'attaquant Félix Girard.

Le 25 janvier 2018, il est réclamé au ballottage par les Rangers de New York.

En février 2019, il est récupéré par les Predators contre un choix de  ronde au repêchage de 2020 .

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2001-2002 || Winter Hawks de Portland || LHOu || 47 || 10 || 3 || 13 || 86 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2002-2003 || Winter Hawks de Portland || LHOu || 71 || 15 || 18 || 33 || 153 || 7 || 1 || 1 || 2 || 13
|-
|2003-2004 || Winter Hawks de Portland || LHOu || 69 || 13 || 18 || 31 || 227 || 5 || 2 || 2 || 4 || 6
|-
| 2003-2004 || Wolverines de Waywayseecappo ||LHJM || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Winter Hawks de Portland || LHOu  || 70 || 31 || 29 || 60 || 195 || 7 || 0 || 3 || 3 || 8 
|-
| 2004-2005 || Frostbite de l'Adirondack || UHL || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 5 || 0 || 0 || 0 || 11
|-
| 2005-2006 || Gulls de San Diego || ECHL || 16 || 4 || 5 || 9 || 48 || 2 || 2 || 1 || 3 || 14
|-
|2005-2006 || Lock Monsters de Lowell || LAH || 33 || 3 || 4 || 9 || 87 || - || - || - || - || -
|-
|2006-2007 || River Rats d'Albany || LAH || 73 || 11 || 8 || 19 || 180 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|2007-2008 || Monsters du lac Érié || LAH || 27 || 6 || 7 || 13 || 101 || - || - || - || - || -
|-
|2007-2008 || Avalanche du Colorado || LNH || 49 || 4 || 5 || 9 || 120 || 10 || 1 || 1 || 2 || 26
|-
|2008-2009 || Avalanche du Colorado || LNH || 79 || 15 || 5 || 20 || 162 || - || - || - || - || -
|- 
|2009-2010 || Avalanche du Colorado || LNH || 74|| 7|| 11|| 18|| 138|| 6|| 0|| 0 || 0 || 5
|-
|2010-2011 || Avalanche du Colorado || LNH || 71|| 5|| 3|| 8|| 189|| - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012|| Avalanche du Colorado || LNH || 75|| 6|| 5|| 11|| 164|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Avalanche du Colorado || LNH || 48|| 8|| 4|| 12|| 83|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Avalanche du Colorado || LNH || 71 || 5 || 8 || 13 || 122 || 7 || 1 || 0 || 1 || 22
|-
| 2014-2015|| Avalanche du Colorado || LNH || 82 || 7 || 5 || 12 || 191 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Avalanche du Colorado || LNH || 82 || 8 || 5 || 13 || 138 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Avalanche du Colorado || LNH || 28 || 1 || 0 || 1 || 52 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Predators de Nashville || LNH || 31 || 4 || 1 || 5 || 93 || 15 || 1 || 0 || 1 || 27
|-
|2017-2018 || Predators de Nashville || LNH || 23 || 1 || 1 || 2 || 72 || - || - || -|| - || -
|-
| 2017-2018 || Rangers de New York || LNH || 25 || 0 || 2 || 2 || 39|| - || - || - || - || -
|-
|2018-2019 || Rangers de New York || LNH || 31 || 1 || 0 || 1 || 60 || - || - || -|| - || -
|-
| 2018-2019 ||  Predators de Nashville|| LNH || 7 || 0 || 0 || 0 || 7 || - || - || -|| - || -
|-
| 2019-2020 || Wild de l'Iowa || LAH || 21 || 4 || 3 || 7 || 41 || - || - || -|| - || -
|-
| 2020-2021 || Wild de l'Iowa || LAH || 30 || 2 || 2 || 4 || 93 || - || - || -|| - || -
|-
| 2021-2022 || Wild de l'Iowa || LAH || 59 || 4 || 4 || 8 || 141 || - || - || -|| - || -

| 776 || 72|| 55|| 127|| || 38|| 3|| 1|| 4|| 80

Transactions en carrière 
  : signe un contrat comme agent libre avec l'Avalanche du Colorado.

Notes et références 

Naissance en juin 1984
Naissance dans la région de Parkland
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Winterhawks de Portland
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Lock Monsters de Lowell
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur du Frostbite de l'Adirondack
Joueur des Gulls de San Diego (ECHL)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Rangers de New York
Joueur du Wild de l'Iowa